Osoby o tym nazwisku:
 Larry Lee Pressler – amerykański polityk
 Max Pressler – niemiecki leśnik, ekonom, inżynier i wynalazca